Harnaschpolder (polder), een polder en voormalig waterschap
 Harnaschpolder (buurt), een woonwijk en bedrijventerrein (in ontwikkeling)